En la mitología griega, Laódamas (Λαόδαμας, genitivo Λαοδάμαντος) o Laodamante puede referirse a diversos personajes:

Laodamante, hijo de Eteocles, rey de Tebas.
Laodamante, hijo de Alcinoo y Arete.
Laodamante, troyano, hijo de Antenor, muerto por Áyax el Grande.
Laodamante, un licio, muerto por Neoptólemo.
Laodamante, hijo de Héctor y Andrómaca, hermano de Astianax.